Ренді Канніворт (,  10 травня 1961, Етобіко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 167-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Піттсбург Пінгвінс», «Вінніпег Джетс», «Гартфорд Вейлерс», «Чикаго Блекгокс» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 911 матчів у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
2011 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами НХЛ «Атланта Трешерс», «Баффало Сейбрс» та «Монреаль Канадієнс», а також клубом АХЛ «Рочестер Американс».

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Тренери «Атланта Трешерс»
Тренери «Баффало Сейбрс»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Уродженці Етобіко